Сти́вен Гле́нвуд Макле́йн (; род. 14 декабря 1954, Оттава, Онтарио) — канадский физик, астронавт, с 2008 года — президент Канадского космического агентства.

Образование, работа 
После окончания средней школы в Непине (пригород Оттавы) продолжил обучение в Йоркском университете в Торонто, где в 1977 году получил степень бакалавра по физике. Параллельно с учёбой в течение двух лет работал на административных должностях на спортивной кафедре университета, а в 1976—1977 годах был членом сборной Канады по спортивной гимнастике. В 1980—1983 годах преподавал в Йоркском университете. В 1983 году там же получил степень доктора наук по физике.

Работал научным сотрудником в Стэнфордском университете под руководством Артура Шавлова, нобелевского лауреата, выдающегося учёного в области лазерной физики. Сам Стивен Маклейн является специалистом в лазерной физике, проводившим исследования по электрооптике, лазерной флуоресценции частиц и кристаллов, а также мультифотонной лазерной спектроскопии.

Космическая подготовка 
В июне 1983 года Национальный научно-исследовательский совет Канады начал свой первый отбор в отряд астронавтов в связи с подписанием американо-канадского соглашения о совместных космических полётах на американских шаттлах. 5 декабря 1983 года были объявлены имена шести канадских астронавтов, среди которых был и 28-летний Стивен Маклейн. С февраля 1984 года проходил подготовку в Космическом центре им. Джонсона в качестве специалиста по полезной нагрузке.

10 декабря 1985 года кандидатура Маклейна была утверждена в качестве основного кандидата для полёта на STS-71F, первоначально планировавшегося на 1987 год. Но после того как случилась катастрофа шаттла «Челленджер», полёт был перенесён на 1992 год и получил обозначение STS-52.р

В 1987—1991 годах Стивен Маклейн участвовал в разработке компьютеризованной системы наблюдения и обмена данными для управления манипуляторами Канадарм и Канадарм2. Параллельно с этим являлся советником по программе стратегических разработок в области автоматизации и роботизации (1988—1991).

В 1989 году было создано Канадское космическое агентство. С этого времени все канадские астронавты стали членами отряда астронавтов ККА.

Полёт на «Колумбии» 
Свой первый полёт в космос 37-летний Стивен Маклейн совершил 27 октября — 1 ноября 1992 года на борту шаттла «Колумбия» (STS-52) в качестве специалиста по полезной нагрузке. Основными задачами этого полёта были выведение на орбиту американо-итальянского исследовательского спутника LAGEOS II и проведение работ в микрогравитационном модуле USMP-1. Среди прочих пунктов программы полёта были эксперименты с канадской полезной нагрузкой CANEX-2, за которую отвечал Стивен Маклейн.

Длительность полёта составила 9 суток 20 ч 56 мин 13 с.

С 1993 по 1994 год С. Маклейн занимал должность генерального директора программы канадских астронавтов. Работал главным оператором связи с экипажем (Capcom) во время других космических полётов.

С 1996 по 1998 год проходил подготовку в космическом центре им. Джонсона (совместно с американскими астронавтами 16-го набора), по завершении которой получил квалификацию специалиста полёта.

В 2002 году был назначен в основной экипаж миссии STS-115, в которой весной 2003 года ему предстояло осуществить выход в открытый космос. Но опять планам помешала катастрофа — на этот раз шаттла «Колумбия». Старт был перенесён на три года.

Полёт на «Атлантисе» 
Второй полёт Стивена Маклейна состоялся 9—21 сентября 2006 года на космическом корабле «Атлантис» (STS-115). Основными задачами этого полёта были доставка на орбиту ферменной конструкции с комплектом солнечных батарей и возобновление строительства Международной космической станции, проведение монтажных работ на её внешней поверхности, дооснащение станции оборудованием и расходными материалами. Маклейн стал первым канадцем, управлявшим системой Канадарм2 и вторым канадцем, после Криса Хэдфилда, совершившим выход в открытый космос. 13 сентября вместе с Дэниелом Бёрбэнком они провели за пределами орбитального комплекса 7 часов 11 минут, монтируя на станции солнечные батареи.

Продолжительность второго полёта Маклейна составила 11 суток 19 ч 6 мин 35 с.

После выполнения второго полёта Стивен Маклейн находился на должности старшего астронавта ККА, координируя деятельность членов отряда.

1 сентября 2008 года назначен президентом Канадского космического агентства.

Статистика

Награды 
 Две медали НАСА «За космический полёт» (1992, 2007)

Семья 
Женат на Надин Вегопольски, трое детей. Увлекается пешим туризмом, греблей на каноэ, пилотированием, парашютным спортом, гимнастикой. Проживает в городе Сен-Ламбер (Квебек).

Примечания

Ссылки 
 Космическая энциклопедия
 Стивен Маклейн на сайте ККА

Физики Канады
Астронавты Канады
Президенты Канадского космического агентства